2,50-Euro-Münzen bzw. 2½-Euro-Münzen werden von mehreren europäischen Ländern herausgegeben. Die folgende Auflistung führt zu den entsprechenden Ausgabeländern und deren Sammlermünzen-Editionen:
 2,50-Euro-Münze (Belgien), siehe Belgische Euromünzen #2,5 Euro
 2,50-Euro-Münze (Lettland), siehe Lettische Euromünzen #2,5 Euro
 2,50-Euro-Münze (Luxemburg), siehe Luxemburgische Euromünzen#2,5 Euro
 2,50-Euro-Münze (Malta), siehe Maltesische Euromünzen#2,5 Euro
 2,50-Euro-Münze (Portugal), siehe Portugiesische Euromünzen #2,5 Euro

Euromünzen